Айн-Сифни (, , , ) — город на севере Ирака, расположенный на территории мухафазы Найнава. 

Административный центр округа Эль-Шихан. Город является одним из центров компактного проживания иракских езидов (этноконфессиональной группы курдов).

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части мухафазы, в горной местности, на высоте 520 метров над уровнем моря.
Айн-Сифни расположен на расстоянии приблизительно 35 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Мосула, административного центра провинции и на расстоянии 375 километров к северо-северо-западу (NNW) от Багдада, столицы страны.

Население 
На 2012 год население города составляло 11 261 человека.

Примечания 

Города Ирака
Найнава (мухафаза)